Dehalogenierung steht für:

 Reduktive Dehalogenierung, das Ersetzen eines Halogenatoms durch ein Wasserstoffatom
 das Entfernen eines Halogenatoms unter Bildung eines Alkens, siehe Alkene #Dehalogenierung

Siehe auch:
 Dehydrohalogenierung